Penna :

Patronyme 

 Francesco della Penna (1680-1745), religieux capucin italien
 Lucas de Penna, juriste napolitain du 
 Ottavia Penna Buscemi (1907-1986), femme politique italienne
 Sandro Penna (1906-1977), poète italien
 Joe Penna (né en 1987), guitariste et cinéaste brésilien

Toponyme 

 Mont Penna, sommet dans la chaîne des Apennins en Italie
 Penna San Giovanni, commune italienne 
 Palazzo della Penna, un palais à Pérouse
 Phare de Punta Penna, phare dans la région des Abruzzes, en Italie

Autres 
 Coppa Penna, course cycliste en italie
 Scaphiella penna est une espèce d'araignées aranéomorphes

Voir aussi